Dit artikel geeft een overzicht van Real Madrid in het seizoen 1998/99.

Gebeurtenissen
Na het WK 1998 in Frankrijk nam Guus Hiddink afscheid als bondscoach van Oranje. Enkele dagen later ging hij aan de slag bij Real Madrid. Hiddink, die bij Real verenigd werd met zijn landgenoot Clarence Seedorf, nam in de zomer van 1998 afscheid van reservedoelman Santiago Cañizares en zag onder meer Robert Jarni, Iván Campo en jeugdtalent Samuel Eto'o in het Estadio Santiago Bernabéu neerstrijken. De Kameroense spits Eto'o zou echter nooit doorbreken bij Real en enkele maanden later alweer uitgeleend worden.

In augustus 1998 mocht het elftal van Hiddink het in de UEFA Super Cup opnemen tegen Chelsea. De Londense club won verrassend met 0-1 na een laat doelpunt van invaller Gustavo Poyet. Enkele maanden later kende Real Madrid meer geluk. In december 1998 veroverden de Madrilenen hun eerste trofee van het seizoen. In de strijd om de wereldbeker voor clubs versloeg Real het Braziliaanse Vasco da Gama met 2-1.

Het was het eerste en meteen ook laatste wapenfeit van Hiddink, die op 24 februari 1999 ontslagen werd, een dag nadat hij zich met Real Madrid geplaatst had voor de halve finale van de Copa del Rey. John Toshack, die negen jaar eerder al eens bij de club actief was geweest, volgde hem op. Onder de Welshman werd Real Madrid met zware cijfers uit de beker gewipt – in de heenwedstrijd van de halve finale verloor Real met 6-0 van het Valencia van Cañizares – en sneuvelde het in de kwartfinale van de Champions League. Real werd verrassend uitgeschakeld door het Dynamo Kiev van de jonge topspits Andrij Sjevtsjenko, die in totaal drie keer scoorde tegen het elftal van Toshack.

Ook in de competitie greep Real Madrid naast de hoofdprijs. De Madrilenen werden vicekampioen, met elf punten achterstand op het FC Barcelona van Louis van Gaal.

Raúl werd topschutter met 25 doelpunten en mocht de Trofeo Pichichi in ontvangst nemen.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Prijzen

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Teka
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Afbeeldingen

1998
Spaanse voetbalclub 1998/99